Dynów (plaats), plaats in Polen
 Dynów (gemeente), gemeente in Polen